Gaston Lelarge (1861-1934) : architecte et écrivain français;
 Jacques Honoré Lelarge de Lourdoueix (1787-1860) : romancier, journaliste et polémiste français;
 Léon Lelarge, auteur dramatique français du  siècle;
 Noan Lelarge (1975- ) :  coureur cycliste français.